Имбоден (округ) — округ в Швейцарии.
 Имбоден, Джон — американский юрист, учитель, легислатор законодательного собрания штата Вирджиния.
 Имбоден, Урс — швейцарский и молдавский горнолыжник.